MUFL steht für:
 Minderjähriger unbegleiteter Flüchtling, siehe Unbegleiteter minderjähriger Flüchtling
 Florida Airport (Kuba) (ICAO-Code), Flughafen von Florida (Kuba), Kuba

Abkürzung